Noble County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Noble County (Indiana)
Noble County (Ohio)
Noble County (Oklahoma)